El título Roma puede aludir a:

 Roma, película de 1972 dirigida por Federico Fellini;
 Roma, película de 2004 dirigida por Adolfo Aristaráin;
 Roma, película de 2018 dirigida por Alfonso Cuarón;

Otros 
Mamma Roma, película de 1962 dirigida por Pier Paolo Pasolini.